DDA peut désigner :

En français :
 Direction départementale de l'agriculture, en France ;
 Droits des Animaux, une association de défense des animaux ;
 Désirs d'avenir, une association fondée par Ségolène Royal ;
 détergent désinfectant alimentaire, des détergents désinfectants dont l'usage est autorisé sur des surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments ;
 Directive sur la distribution d'assurances , réglementation du conseiller en gestion de patrimoine visant à protéger ses clients ;

En anglais :
 Department for Disarmament Affairs (en français, département des affaires de désarmement), un service du Secrétariat des Nations unies ;
 Death with Dignity Act, la législation sur l'euthanasie adoptée en 1994 dans l'État américain de l'Oregon ;
 Digital Differential Analyzer (en français, analyseur différentiel numérique) ;
 Data Driven Architecture (en français, architecture dirigée par les données) ;
 Destruction Derby: Arenas, un jeu vidéo de course publié sur PlayStation 2 en 2004 ;
  ;
 Defence Diversification Agency, un service dépendant du ministère de la Défense au Royaume-Uni ;

Sinon :
 Dansk Data Arkiv, un service dépendant des Archives d'État, au Danemark.

Abréviation